Nou Projecte Històric, base teòrica per a l'aplicació de l'anomenat Socialisme del segle XXI
 Nuestros Pequeños Hermanos, organització no governamental encarregada de l'atenció a nens de carrer implantada a diversos països d'Hispanoamèrica
 Insulina NPH (de l'acrònim en anglès Neutral Protamine Hagedorn), forma d'insulina d'acció intermèdia usada per regular el nivell de sucre en sang en els pacients de diabetis
 Hidrocefàlia de pressió normal (del seu nom en anglès Normal Pressure Hydrocephalus), tipus poc conegut d'hidrocefàlia que afecta les persones ancianes